Kirrweiler (Kusel)
 Kirrweiler (Palatinado)

Desambiguações de topônimos